Флаг сельского поселения Колтовское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Колтовское Каширского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 7 декабря 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2868.

Описание 
«Флаг сельского поселения Колтовское представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, разделённое по вертикали на равную голубую и белую части и несущее вдоль нижнего края волнистую полосу габаритной шириной в 1/4 ширины полотнища, на голубом фоне имеющую белый цвет, а на белом — голубой; посередине полотнища, вплотную к полосе, воспроизведены два плывущих лебедя, на голубом фоне — белый, а на белом — чёрный, с жёлтыми клювами».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба сельского поселения Колтовское и языком символов и аллегорий отражает его исторические и природные особенности.

Особенностью сельского поселения расположенного на берегу реки Ока (что на флаге отражено волнистой серебряно-лазурной оконечностью) является наличие большого количества озёр: Старая Беспута, Непеха, Долгое, Княжее и многих других. Но среди них выделялись соединённые между собой три озера — Большое, Духовое и Лебяжье. Сюда слетались на лето белые и чёрные лебеди. Именно эти птицы и изображены на флаге поселения.

Символика лебедя многогранна.

Лебедь — символ красоты и совершенства; мудрости и знания; чистоты, достоинства, благородства; одиночества, верности, привлекательности, обаяния; музыки и поэзии; холодной гордости; воскресения и вечности.

Белый лебедь — символизирует совершенство, обаяние, привлекательность, чистоту, «свет», плывущий по воде. Чёрный лебедь — как бы антипод белого, его противоположность, символ отъединённости от прочих лебедей.

Образ лебедя не раз вдохновлял поэтов и писателей (Х. К. Андерсен, Г. Р. Державин, А. А. Ахматова), композиторов и художников (П. И. Чайковский — «Лебединое озеро», М. А. Врубель — «Царевна-Лебедь») на создание своих произведений.

Лебедь — символ бессмертия; а также разделения, некий рубеж между делами существенными и несущественными.

Расположение на флаге лебедей плывущих друг к другу с воздетыми вверх крыльями символизирует стремление к объединению, примирению и достижению поставленных целей.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, преданности, возрождения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

Примечания 

Флаги с изображением лебедя